Флаг муниципального образования городское поселение Луговой Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 8 апреля 2016 года решением Совета депутатов городского поселения Луговой № 21 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10952.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с воспроизведёнными в нём фигурами герба городского поселения Луговой, выполненные жёлтым, голубым, белым, серым, зелёным, чёрным и красным цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле с лазоревой оконечностью, обременённой двумя серебряными щуками — меньшая над большей, и зелёным, переменяющим в оконечности цвет на золото, узким острозубчатым правым краем — чёрный, с червлёными бровями, зелёной грудью и с золотыми глазами, клювом и лапами, токующий глухарь».

Обоснование символики 
Символика флага городского поселения Луговой многозначна.

Золотое поле — символ красоты здешних полей (цвет созревших зерновых), а малый острозубый золотой край в оконечности — аллегория песчаных откосов местных рек.

Токующий глухарь — символ лесной фауны, яркий её представитель.

Зелёный край с зубцами — аллегория елей и сосен, окружающих поселение. Зубчатый зелёный край напоминает зубья пил и других инструментов работников предприятий поселения занятых на заготовке и переработке древесины (ООО «Импульс» и индивидуальные предприниматели). Весной такими пилками жители пилили речной лёд, закладывая его в специальные ямы-ледники для хранения летом продуктов.

Голубая полоса — символ реки Конды, основной транспортной артерии, соединяющая посёлок с райцентром (летом по реке, зимой — по зимнику, замёрзшей реке).

Щука со щурёнком — символ богатой рыбной фауны местных рек и озёр.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

История 
4 февраля 2008 года, решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Луговой № 162, был объявлен конкурс на разработку герба и флага муниципального образования городское поселение Луговой. Проекты эскизов герба и флага предоставлялись в конкурсную комиссию до 7 апреля 2008 года. Конкурсная комиссия, с учётом представленных отзывов населения, выбрала лучший проект герба и флага муниципального образования городское поселение Луговой. Принятое изображение и описание герба и флага муниципального образования городское поселение Луговой были направлены Советом депутатов городского поселения Луговой на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. После получения заключения и проведения необходимой доработки изображений и описаний герба и флага, последние были утверждены 30 мая 2008 года решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Луговой № 188.

8 апреля 2016 года данное решение утратило силу и был утверждён новый флаг городского поселения Луговой.

Описание флага
«Флаг муниципального образования Луговой — опознавательно-правовой знак, составленный в соответствии с правилами представляет собой полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на голубую, белую, зелёную и жёлтую, голубая полоса составляет в 2/5 ширины, по середине из жёлтой полосы выходит фигура хвойного дерева, пересекая все полосы полотнища.

Одна пятая часть полотнища у древка выделена в виде национального орнамента».

Обоснование символики
Флаг составлен на основании герба муниципального образования городское поселение Луговой и отражает исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Орнаментальная лента и сочетание голубого и зелёного цветов, говорят о принадлежности муниципального образования городское поселение Луговой к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, основными цветами флага которого, они являются.

Фигура хвойного дерева символизирует богатство лесных угодий территории.

Жёлтая полоса говорит о вхождении городского поселения Луговой в состав Кондинского района — символом которого является дерево жёлтого цвета.

Голубая полоса говорит о том, что территория расположена на реке Конда, а также голубой цвет символизирует чистоту неба края, возвышенные устремления и честь.

Белая полоса, отделяющая жёлтую полосу от голубой полосы, говорит о чистоте вод рек и озёр края.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости и благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Примечания